Esnault ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Esnault (1874–1971), französischer Romanist und Keltologe
 Hélène Esnault (* 1953), französische Mathematikerin
 Patrice Esnault (* 1961), französischer Radrennfahrer
 Robert Esnault-Pelterie (1881–1957), französischer Luftfahrt- und Raketenpionier